Регионална лига Републике Српске у фудбалу 2018/19. је једанаесто по реду такмичење Регионална лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. У сезони 2018/19. се такмичило 51 клуб, у четири групе, од чега у Групи Запад15 ,Групи Центар14 ,Групи Исток  16 клубова, те у Групи Југ 6 клубова .

Резултати групе Запад

Резултати групе Центар

Резултати групе Исток

Резултати групе Југ 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Види још 
 Фудбалски савез Републике Српске
 Регионална лига Републике Српске у фудбалу

Референце

Спољашње везе
 Фудбалски савез Републике Српске 

Регионална лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2018/19.